Un flic hors-la-loi peut faire référence à
 Un flic hors-la-loi (Piedone lo sbirro), un film italien de 1973 réalisé par Steno
 Un flic hors-la-loi (L'uomo della strada fa giustizia), un film italien de 1975 réalisé par Umberto Lenzi